Schweizer Fussballmeisterschaft 2012/13 steht für:

 Super League 2012/13 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2012/13, zweithöchste Spielklasse
 1. Liga Promotion 2012/13, dritthöchste Spielklasse